Awraham Rakanti
 Leon Rakanti